337. Division ist die Bezeichnung für folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:
  337. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  337. Volksgrenadier-Division (Wehrmacht), gebildet 1944 in Großborn durch Umbenennung der in Aufstellung befindlichen 570. Volksgrenadierdivision, dann bei der 9. Armee im Raum Warschau, bei Schwedt/Oder zerschlagen, im Februar 1945 neu aufgestellt in Westpreußen/Danzig 
  337. Schützendivision (Sowjetunion), 1941 aufgestellt in Astrachan, eingesetzt im Kaukasus, am Kuban, 1945 bei Debrecen und Budapest (27. Armee), dann in Österreich

Liste militärischer Divisionen nach Nummern